Saint-Samson (Calvados)
 Saint-Samson (Mayenne)
ook:
Saint-Samson-de-Bonfossé, Manche 
Saint-Samson-de-la-Roque, Eure 
Saint-Samson-la-Poterie, Oise 
Saint-Samson-sur-Rance,  Côtes-d'Armor

De heilige naar wie deze plaatsen werden vernoemd is Samson van Dol